Världsmästerskapet i landhockey för damer 1986 var den sjätte upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amstelveen i Nederländerna, och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1986
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
1986 i Nederländerna
Sportåret 1986